Холлаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Холлаи, Имре (род. 1925) — венгерский политик.
 Холлаи, Камилла (1899—1967) — венгерская киноактриса.